La gara di nuoto dei 50 metri rana femminili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 31 marzo e 1º aprile presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Vi hanno preso parte 82 atlete.

La competizione è stata vinta dalla nuotatrice statunitense Jessica Hardy, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'australiana Leisel Jones e alla statunitense Tara Kirk.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Risultati

Batterie 
I migliori 16 tempi accedono alle semifinali

Semifinali 
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Finale

Collegamenti esterni
   
   
   
   

Rana 50 F